Sezon 2004/2005 klubu Górnik Zabrze.

Rozgrywki 
 I liga: 11. miejsce
 Puchar Polski: 1/8 finału

Wyniki 

 D – dom
 W – wyjazd

Skład i ustawienie zespołu

Zobacz też 
 Górnik Zabrze

Przypisy 

2004 w piłce nożnej
2005 w piłce nożnej
Górnik Zabrze w poszczególnych sezonach
2004 w polskim sporcie
2005 w polskim sporcie